Phumipat Kanthanet (, * 3. August 1997) ist ein thailändischer Fußballspieler.

Karriere 
Phumipat Kanthanet spielte bis 2018 beim North Bangkok University FC. Der Verein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok spielte in der vierten Liga, der Thai League 4, in der Region Bangkok. 2019 wechselte er zum Erstligisten Chainat Hornbill FC. Für den Club aus Chainat absolvierte er in der Saison 2019 zwanzig Spiele in der Thai League. Am Ende der Saison musste er mit dem Club den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.

Weblinks 
 
 
 

Fußballspieler (North Bangkok University FC)
Fußballspieler (Chainat Hornbill FC)
Thailänder
Geboren 1997
Mann